Sint-Servaasabdij (Maastricht), een in de vroege middeleeuwen ontstane abdij bij de Sint-Servaaskerk in Maastricht, waaruit later het kapittel van Sint-Servaas is ontstaan
 Sint-Servaasabdij (Utrecht), een in de 13e eeuw gesticht vrouwenklooster in Utrecht